Jorge Guillermo (en alemán: Georg Wilhelm; Ansbach, 6 de agosto de 1591-25 de diciembre de 1669), titular Conde Palatino del Rin, Duque en Baviera, Conde de Veldenz y Sponheim, fue Duque de Zweibrücken-Birkenfeld desde 1600 hasta su muerte.

Biografía 

Jorge Guillermo nació en Ansbach en 1591 como el hijo mayor del Conde Palatino Carlos I de Zweibrücken-Birkenfeld. Sucedió a su padre en 1600 como Conde de Sponheim. Era cogobernante en el condominio de Sponheim conjuntamente con el Margrave Guillermo de Baden, cuyos movimientos contrarreformistas repelió laboriosamente. Jorge Guillermo acabó la ampliación del Castillo de Birkenfeld, que había empezado su padre, y puso la primera piedra para la capilla del castillo. Es visto como un regente prudente y económico, aunque no pudo hacer mucho durante la Guerra de los Treinta Años. Sus territorios fueron invadidos durante esta guerra en 1635, y en el mismo año estalló la peste matando a 416 personas. En 1666 eligió a Günter Heyler como sacerdote de la corte en Birkenfeld. Jorge Guillermo murió en Birkenfeld en 1669. Fue enterrado en la iglesia parroquial de esta misma ciudad; posteriormente su tumba fue trasladada a la capilla del castillo de Birkenfeld y finalmente a Meisenheim.

Matrimonio 
Jorge Guillermo contrajo matrimonio con Dorotea de Solms-Sonnenwalde (1586-1625), hija del Conde Otón, el 30 de noviembre de 1616 y tuvo los siguientes hijos:
 Dorotea Amalia (30 de marzo de 1618-6 de agosto de 1635)
Ana Sofía (12 de abril de 1619-1 de septiembre de 1680), abadesa en Quedlinburg
 Isabel Juliana (28 de octubre de 1620-28 de octubre de 1651)
 María Magdalena (8 de agosto de 1622-27 de octubre de 1689), desposó en 1644 Príncipe Antonio Gunter I de Schwarzburgo-Sondershausen (1620-1666)
 Clara Sibila (14 de enero de 1624-1 de febrero de 1628)
 Carlos Otón (5 de septiembre de 1625-30 de marzo de 1671), desposó en 1658 a la Condesa Margarita Eduviges de Hohenlohe-Neuenstein (1625-1676)

Jorge Guillermo contrajo segundas nupcias con Juliana de Salm-Grumbach (1616-1647) el 30 de noviembre de 1641. El matrimonio permaneció sin hijos y se produjo el divorcio después de que Juliana diera a luz un niño poco después del matrimonio, de tal modo que Jorge Guillermo no podía haber sido el padre (el padre del niño en realidad era Juan Luis de Salm-Dhaun).

Jorge Guillermo contrajo matrimonio por tercera vez con Ana Isabel de Öttingen-Öttingen (3 de noviembre de 1603-3 de junio de 1673), hija del Conde Luis Eberhard, el 8 de marzo de 1649. Este matrimonio no tuvo hijos.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Rodewald, Heinrich. Pfalzgraf Georg Wilhelm v. Birkenfeld und seine Kämpfe um das Luthertum in der hinteren Grafschaft Sponheim in den Jahren 1629-1630. Heuser, 1925 
 Dotzauer, Winfried. Geschichte des Nahe-Hunsrück-Raumes von den Anfängen bis zur Französischen Revolution. Franz Steiner Verlag, 2001, p. 351 
 Jahresbericht [afterw.] Trierer Jahresberichte, 1858, p. 50 (digitalizado) 

Casa de Palatinado-Zweibrücken
Condes Palatinos de Zweibrücken
Casa de Wittelsbach